Каменнобро́дская — станица в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Этимология 
По версии ставропольского краеведа В. Г. Гниловского наименование станицы «происходит от переезда через русло р. Б. Егорлык, устланное галечником (каменный брод)».

В источниках встречаются варианты названия Каменный брод, Каменно-Бродская, Каменобродская, Каменнобродское.

География 
Станица расположена на реке Егорлык при впадении в неё притока Татарка.

Расстояние до краевого центра: 39 км.

Расстояние до районного центра: 26 км (47 км по дороге).

История 
Населённый пункт образован в 1794 году как однодворческая слобода Каменный брод (по другим сведениям — в 1797 году). Основатели — «42 семьи из различных сёл и деревень Старооскольского уезда Курской губернии». Согласно «Казачьему словарю-справочнику» (1966) среди поселенцев были беломестные казаки.

В 1832 году, по указу императора Николая I, селение Каменнобродское было преобразовано в станицу (жители причислены к казацкому сословию).

В 1830 году в центре станицы Каменнобродской была построена каменная церковь в честь святого Николая (утрачена в советское время). Также имелись два церковно-приходских училища и две школы.

По состоянию на 1870 год станица Каменнобродская числилась в составе 3-й бригады (с полковым правлением в станице Николаевской) Кубанской области. С 27 января 1876 года входила в состав Кавказского уезда (с центром в городе Армавир), с 1888 года — Кавказского отдела (с центром в станице Тихорецкой, затем — в станице Кавказской).

На 1917 год относилась к Лабинскому отделу (с центром в городе Армавир).

В 1920 годы в станице действовали школа, детский дом, изба-читальня, народный дом, фельдшерский пункт, аптека.

С 26 января 1923 года была центром Каменнобродской волости Армавирского отдела, в состав которой входили станицы Каменнобродская, Сенгилеевская, Филимоновская. В 1924—1929 годах была центром Каменнобродского района Армавирского округа Северо-Кавказского края. 6 ноября 1929 года территория Каменнобродского района была полностью присоединена к Новоалександровскому району Армавирского округа.

В советское время был создан Каменнобродский зерносовхоз.

До 2017 года станица была административным центром упразднённого Каменнобродского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 88 % населения — русские.

Экономика 
В границах населенного пункта расположен комплекс по производству мяса индейки.

Транспорт 
В рамках реализации проекта «Стратегия развития сети автомобильных дорог Ставропольского края на 2009—2025 годы» были построены участки автомобильных дорог Новомарьевская — Каменнобродская и Каменнобродская — Армавир.

2 раза в день (утром и вечером) через Каменнобродскую ходят автобусы по маршруту «Изобильный — Филимоновская» и «Филимоновская — Изобильный». Кроме того, в станицу ходят автобусы по маршруту «Ставрополь — Филимоновская».

Религия 
В Каменнобродской имеется домовая церковь преподобного Сергия Радонежского, обустроенная в гражданском здании. В 2017 году, в рамках работы строительного отдела Ставропольской епархии, состоялось первое выездное совещание по строительству нового храма в честь Сергия Радонежского, который предполагается возвести в центре станицы.

Кладбища 
В границах станицы находится общественное открытое кладбище (площадь участка 35 тыс. м²).

Достопримечательности 

Рядом со станицей расположено поселение салтово-маяцкой культуры «Каменнобродское» (8—10 века нашей эры), на территории которого археологами были обнаружены остатки укреплений, изделия из керамики.

Памятники археологии, истории и монументального искусства
 Каменная баба (на северо-восточной окраине станицы).
 Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1954 года..
 Памятник В. И. Ленину. 1969 год.

Люди, связанные со станицей 
 Буклов, Фёдор Григорьевич (1924, станица Каменнобродская — 1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 
 }

Населённые пункты Изобильненского района